Route
 Nationale 3 désigne, de façon abrégée, une  (nom valable dans plusieurs pays)
Sport
Basket-ball : désigne la cinquième division française, Nationale 3 masculine et Nationale 3 féminine
Football : désigne la cinquième division française, Nationale 3
Handball : désigne la cinquième division française, Nationale 3 masculine et National 3 féminine

Voir aussi